Бетово — название населённых пунктов:

Польша 
 Бетово — село в Старогардском повяте Поморского воеводства.

Россия 
 Бетово — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Бетово — село в Болховском районе Орловской области.